Turkije volgens de ISO-landcode
 Turks
 Tiger Airways volgens de IATA-code
 Transbrasil volgens de IATA-code
 tr (Unix), een Unixprogramma
 .tr, achtervoegsel van domeinnamen in Turkije
 <tr> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 Transistor
 Textus receptus
 Theodore Roosevelt, Amerikaans president
 The Rasmus
 Triller
 Roland TR-909, een analoge drumcomputer uit 1983
 Terugdringen Recidive, een aanpak die het verminderen van de kans op recidive beoogt
 Technische Recherche, zie Forensische opsporing
 Tirana (district), een district in de gelijknamige Albanese prefectuur (kentekencode TR)
 trade receivables, Engelse boekhoudkundige term voor handelsvorderingen